Акина — топоним. Может означать:

 Акина — пограничный посёлок в Афганистане.
  — пригород Хейстингса в Новой Зеландии.